St. Petersburg Ladies Trophy 2023 er en tennisturnering for kvinder, der bliver spillet indendørs på hardcourt i Sibur Arena i Sankt Petersborg, Rusland i perioden . - . februar 2023. Det er den ottende udgave af St. Petersburg Ladies Trophy, og turneringen er del af WTA Tour 2023 i kategorien WTA 500.

Præmier 

Den samlede præmiesum for St. Petersburg Ladies Trophy 2023 andrager $ , hvilket er en stigning på ? % i forhold til den foregående turnering i 2022.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 ___ spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. . december 2022 (seks uger før turneringens start).
 tre spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 fire spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ___ lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.  af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 15 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 et par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 St. Petersburg Ladies Trophy  
 WTA - Sankt Petersborg 2023

Noter 

2023
WTA Tour 2023